Grosso est un patronyme italien et espagnol, porté par les personnes suivantes :

Nom de famille 

 Carlo Federico Grosso (1937-2019), avocat et juriste italien ;
 Don Grosso (1915-1985), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Fabio Grosso (1977-), footballeur italien ;
 Francesco Grosso (1921-?), footballeur italien ;
 Giacomo Grosso (1860-1938), peintre italien ;
 Guy Grosso (1933-2001), acteur et fantaisiste français ;
 Julia Grosso (2000-), footballeuse canadienne ;
 Ramón Grosso (1943-2002), footballeur espagnol ;
 Sonny Grosso (1933-2020), acteur et producteur américain ;
 Michel Grosso (1949-), athlète français, spécialiste du lancer du disque.

Toponyme 

 Grosso, une commune italienne ;
 Le monte Grosso, un massif corse.

Musique 
 Concerto grosso, forme musicale concertante pour ensemble instrumental à l’époque baroque.